Arroyo de Mendoza ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo de Mendoza (Arroyo Miguelete), ein Nebenfluss des Arroyo Miguelete, Uruguay
 Arroyo de Mendoza (Río Santa Lucía), ein Nebenfluss des Río Santa Lucía, Uruguay